RASAL1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 804 амінокислот, а молекулярна маса — 90 016.

Кодований геном білок за функцією належить до активаторів гтфаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Активатори ГТФ-аз
Металопротеїни